Зябки — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Звонской волости.

Расположена в 24 км к юго-востоку от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 12 человек, на 2012 год — 12 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района